Procamallanus är ett släkte av rundmaskar. Procamallanus ingår i familjen Camallanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Procamallanus